Reigersbach ist ein Gewässername:

 Reigersbach (Schönach), rechter Zufluss der Schönach vor Schwabbruck, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Reigersbach, Oberlaufabschnitt des Feldmochinger Mühlbachs bei der Fasanerie-Nord, Stadtbezirk Feldmoching-Hasenbergl, München, Bayern, der sich jenseits des Würmkanals als Schwebelbach fortsetzt

Siehe auch:
 Reiglersbach